Cvrčkova může být ulice v:
 Cvrčkova (Jablonec nad Nisou)
 Cvrčkova (Náchod)
 Cvrčkova (Praha)
 Cvrčkova (Zlín)

Související články 
 Cvrček – rozcestník